Открытый чемпионат Люксембурга 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 24-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 13 по 19 октября 2014 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Сингапуре.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Каролина Возняцки
 Парный турнир —  Янина Викмайер /  Штефани Фогт

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Андреа Петкович (№ 16 в мире на тот момент). Немецкая теннисистка выбыла уже в первом раунде, проиграв Полин Пармантье. Прошлогодняя чемпионка Каролина Возняцки не защищала свой титул. В финале в итоге титул разыграли ещё одна представительница Германии Анника Бек и четвёртый номер посева Барбора Заглавова-Стрыцова. Сильнее оказалась Анника Бек, для которой эта победа стала дебютной в туре.

В парном турнире главный приз завоевала несеянная пара Тимея Бачински и Кристина Барруа, переигравшие в финале третьих номеров посева Луцию Градецкую и Барбору Крейчикову. Для Бачински этот титул стал вторым на местном турнире. До этого она побеждала в 2010 году в партнёрстве Татьяной Гарбин. Прошлогодние чемпионки Янина Викмайер и Штефани Фогт не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анника Бек обыграла  Барбору Заглавову-Стрыцову со счётом 6-2, 6-1.
 Бек выиграла дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Заглавова-Стрыцова сыграла 2-й одиночный финал и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Кристина Барруа /  Тимея Бачински обыграли  Луцию Градецкую /  Барбору Крейчикову со счётом 3-6, 6-4, [10-4].
 Барруа выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Бачински выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2014 года
2014